Delight pode referir-se a:

Cidades
Dame's Delight 
Delight (Arkansas)
Delight (Carolina do Norte)
Delight (UK Retail Chain.

Música
Delight - banda de metal gótico da Polônia;
Violent Delight - banda de punk rock do Reino Unido.

Desambiguação